Дискография и видеография известной японской рок-группы Loudness.

Дискография

Студийные альбомы 

 The Birthday Eve (1981)
 Devil Soldier (1982)
 The Law Of Devil's Land (1983)
 Disillusion (1984)
 Thunder in the East (1985)	   
 Shadows of War (Lightning Strikes) (1986)
 Hurricane Eyes (1987)	   
 Soldier of Fortune (1989)	   
 On the Prowl (1991)	   
 Loudness (1992)	   
 Heavy Metal Hippies (1994)
 Ghetto Machine (1997)
 Dragon (1998)
 Engine (1999)
 Pandemonium (2001)
 Biosphere (2002)
 Terror (2004)
 Rockshocks (2004)
 Racing (2005)
 Breaking the Taboo (2006)
 Metal Mad (2008)
 The Everlasting (2009)
 King of Pain (2010)
 Eve To Dawn (2011)
 2-0-1-2 (2012)
 The Sun Will Rise Again (2014)

Мини-альбомы 

 Gotta Fight (1985)
 Risky Woman (1986)
 A Lesson in Loudness (1989)
 Slap in the Face (1991)

Синглы 

 Burning Love (1982)	   
 Geraldine (1983)	   
 Road Racer (1983)	   
 Crazy Night (1984)	   
 Never Change Your Mind (1985)
 Let It Go (1986)
 So Lonely (1987)
 Long Distance Love / Good Things Going (1988)
 Dreamer & Screamer (1989)
 You Shook Me (1989)
 Down 'n' Dirty (1991)	   
 In the Mirror (1991)
 Sleepless Nights (1991)
 Black Widow (1992)	   
 Slaughter House (1992)
 Firestorm (1992)
 Electric Kisses (1994)
 Crazy Samurai (2004)
 The Battleship Musashi (2005)
 The Eternal Soldiers (2010)

Компиляции 

 Never Stay Here, Never Forget You -Loudness Best Tracks- (1986) 	   
 Early Singles (1989)	   
 Loud 'n' Rare (1991)	   	   
 Slap in the Face (1991)	   
 Loudest (1991)	   
 Loudest Ballad Collection (1991)	   		   
 Loudness Box (1992)	   	   
 Best Songs Collection (1995)	   
 Masters of Loudness (1996)	   
 The Very Best of Loudness (1997)	   
 Best of Loudness 8688 - Atlantic Years (2001)   
 Re-masterpieces - The Best of Loudness (2001)	   	
 The Best of Reunion (2005)  
 Golden Best - Early Years Collection (2009) 	   	   	  
 Loudness Best Tracks - Columbia Years (2012)	  
 Loudness Best Tracks - Warner Years (2012)	   
 Loudness Best Tracks - Tokuma Japan Years	(2012)	   
 Super Best (2012)	 
 Super Best (2013)

Концертные альбомы 

 Live-Loud-Alive Loudness in Tokyo (1983)  
 8186 Live (1986)
 Once and for All (1994)
 Loud 'n' Raw (1995)	   
 Eurobounds (2000)	   
 The Soldier's Just Came Back (2001)	   
 Loudness Live 2002 (2003)
 Live Loudest at the Budokan '91 (2009)

Бокс-сеты 

 Loudness Complete Box (2007)	
 Original Album Series (2010)

Видеография

DVD 

 Live Terror 2004 (2004)	   
 Loudness Live DVD: Rock-Shocking the Nation (2005)	   
 Loudness Live: Limited Edit at Germany (2005)	   
 Live in Seoul (2006)	   
 Loudness in America 06: Live Shocks World Circuit 2006 Chapter 1 (2006)	   
 Thanks 25th Anniversary: Loudness Live at International Forum 20061125 (2007)	   
 Munetaka Higuchi Forever Our Hero - Loudness Live at Shibuya CC Hall- (2009)	  
 Classic Loudness - Live 2009 (2010)   
 World Circuit 2010 (2011)	   
 Loudness 2012 Complete DVD (2013)	   
 Best Music Videos 85-12	(2013)

Примечания

Ссылки 

 Loudness на Encyclopaedia Metallum 
 Loudness discogs.com 

Loudness
Альбомы Loudness